Le terme ligne 2 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne 2 du T Zen en Île-de-France
 Ligne 2 du bus à haut niveau de service d'Avignon

Métro

Allemagne 
 Ligne 2 du métro de Berlin
 Ligne 2 du métro de Francfort
 Ligne 2 du métro de Munich

Chine 
 Ligne 2 du métro de Changzhou
 Ligne 2 du métro de Chengdu
 Ligne 2 du métro de Hangzhou
 Ligne 2 du métro de Nankin
 Ligne 2 du métro de Nanning
 Ligne 2 du métro de Pékin
 Ligne 2 du métro de Shanghai
 Ligne 2 du métro de Wuhan

Corée du Sud 
 Ligne 2 du métro d'Incheon
 Ligne 2 du métro de Pusan
 Ligne 2 du métro de Séoul

Espagne 
 Ligne 2 du métro de Barcelone
 Ligne 2 du métro de Bilbao
 Ligne 2 du métro léger de Grenade
 Ligne 2 du métro léger de Malaga
 Ligne 2 du métro de Madrid
 Ligne 2 du métro de Séville
 Ligne 2 du métro de Valence

France 
 Ligne 2 du métro de Lille
 Ligne 2 du métro de Marseille
 Ligne 2 du métro de Paris

Russie 
 Ligne 2 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Zamoskvoretskaïa
 Ligne 2 du métro de Nijni Novgorod
 Ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg

Autres pays 
 Ligne 2 du métro d'Athènes
 Ligne 2 du métro de Bakou
 Ligne 2 du métro de Bruxelles
 Ligne 2 du métro léger de Charleroi
 Ligne 2 du métro de Copenhague
 Ligne 2 du métro de Hô Chi Minh-Ville
 Ligne 2 du métro de Mexico
 Ligne 2 du métro de Milan
 Ligne 2 du métro de Montréal, aussi nommée ligne orange
 Ligne 2 du métro de New York
 Ligne 2 du métro d'Oslo
 Ligne 2 de l'O-Train à Ottawa, aussi appelée ligne Trillium
 Ligne 2 du métro de Pyongyang, généralement appelée ligne Hyŏksin
 Ligne 2 du métro de Rio de Janeiro
 Ligne 2 du métro de Santiago
 Ligne 2 du métro de São Paulo
 Ligne 2 du métro de Sofia
 Ligne 2 du métro léger de Sydney
 Ligne 2 du métro de Thessalonique
 Ligne 2 du métro léger de Tunis
 Ligne 2 du métro de Turin
 Ligne 2 du métro de Vienne
 , différentes lignes dans le monde

Tramway

Belgique
 Ligne 2 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 2 du tramway de Bruges
 Ligne 2 du tramway de Gand
 Ancienne ligne 2 du tramway de Louvain
 Ancienne ligne 2 du tramway de Malines
 Ancienne ligne 2 du tramway de Mons

France 
 Ancienne ligne 2 du tramway d'Amiens
 Ligne 2 du tramway d'Avignon 
 Ligne 2 du tramway de Besançon
 Ligne 2 du tramway de Caen
 Ligne 2 du tramway de Dijon
 Ancienne ligne 2 de l'Électrique Lille Roubaix Tourcoing
 Ligne 2 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 2 du tramway de Lyon
 Ligne 2 du tramway du Mans
 Ligne 2 du tramway de Marseille
 Ligne 2 du tramway de Montpellier
 Ligne 2 du tramway de Mulhouse
 Ligne 2 du tramway de Nantes
 Ligne 2 du tramway de Nice
 Ligne 2 du tramway de Saint-Étienne
 Ligne 2 du tramway de Toulouse
 Ligne 2 du tramway de Valenciennes

Autres pays 
 Ligne 2 du tramway de Bâle
 Lignes 2 et 2A du tramway de Budapest
 Ancienne ligne 2 du tramway de Budapest
 Ligne 2 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 2 du tramway de Casablanca
 Ligne 2 du tramway de Debrecen
 Ligne 2 du tramway de Dresde
 Ligne 2 du tramway d'Irkoutsk
 Ligne 2 du tram de Košice
 Ligne 2 du Tramway de Mostaganem
 Ligne 2 du tramway de Rabat-Salé
 Ligne 2 du tramway de Szczecin
 Ligne 2 du tramway de Szeged
 , différentes lignes dans le monde

Voies ferrées 
 ligne 2 des lignes à grande vitesse belge
 Ligne 2 des chemins de fer luxembourgeois
 Ligne 2 du S-Bahn de Berlin
 Ligne 2 du S-Bahn Rhin-Main
 Ligne 2 du service ferroviaire métropolitain de Naples

Voir aussi 
 
 
 
 
 2 (nombre)

2
2 (nombre)